Poison Ivy (dt. „Giftefeu“) steht für:

 eine in Nordamerika verbreitete giftige Pflanze, siehe Kletternder Giftsumach
 Poison Ivy (Comics), eine Comicfigur
 Poison Ivy (Musikerin), Spitzname von Kristy Wallace, Gitarristin von The Cramps
 einen Musiktitel von Leiber/Stoller

Filme:
 Originaltitel der Filmkomödie Das total ausgeflippte Sommercamp von 1985
 Poison Ivy – Die tödliche Umarmung, Thriller von 1992 mit Fortsetzungen:
 Poison Ivy II – Jung und verführerisch von 1995
 Poison Ivy III – Sex, Lügen, Rache von 1997
 Poison Ivy IV: The Secret Society von 2008